Le Mesurier ist der Familienname der folgenden Personen:

 James Le Mesurier (1971–2019), britischer Offizier und Gründer der"Weißhelme"
 John Le Mesurier (1912–1983), britischer Schauspieler
 Robin Le Mesurier (* 1953) britischer Gitarrist 
 Thomas Le Mesurier (1756–1822), britischer Jurist, Priester und Gouverneur von Alderney